Запади́нці — село в Україні, у Красилівському районі Хмельницької області. Населення становить 998 осіб (станом на 2001 рік). Орган місцевого самоврядування — Западинська сільська рада.

Вперше Западинці згадуються в документах 1517 року.

Історія 
27 вересня 1604 року в селі зупинялося українсько-польське військо.

У 1906 році село Красилівської волості Старокостянтинівського повіту Волинської губернії. Відстань від повітового міста 31 верст, від волості 9. Дворів 338, мешканців 2350.

Під час революції 1917 року було знищено велику старовинну церкву.

1939 року колгосп був учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки.

3 квітня 2015 року у селі завалили пам'ятник Леніну.

Добрий день, шановні друзі. Учасники «Підйому 2020» Западинської школи ( Свістак Наталія, Павлюк Петро, Мельник Владислав, Мельник Ілля, Мельник Анастасія)  раді вітати усіх користувачів.  Ми пропонуємо широкій увазі слухачів історію розвитку нашого села, яку ми детально вивчили, збираючи по краплині із різних історичних джерел.

Нашому селу у вересні  2021 року виповнюється 504 роки.

Перша письмова згадка про наше село датується вереснем місяцем 1517 року. Ми знайшли ці відомості у чертвертому томі історико-статистичних описів церквів і приходів Волинської єпархії Старокостянтинівського повіту у збірнику робіт  Миколи Івановича Теодоровича «Волинь в описаниях городов, местечок и сел в церковно-историческом, географическом, этнографическом, археографическом и других отношениях». Цей збірник був надрукований у типографії Почаєво-Успенської лаври у 1899 році. 

    Микола Іванович Теодорович – видатний педагог, громадський діяч, історик-краєзнавець    Волині кінця 19 століття

  « Село Западинці розташоване поблизу річки Бужок, - гласить збірник, - волості Красилівської, від Житомира 140 верст, від Старокостянтинова 22 версти, від Красилова 6 верст.  Найближча залізнична станція Проскурів в 25 верстах. (верста дорівнює 1066,781 метру). У цьому селі є прийомна поштова станція.

  Все село знаходиться в садах, які здавна слугували місцевим селянам підмогою  в їх господарствах. Грунт глинистий. Дороги грунтові, восени і навесні ними дуже важко їздити. Рік і озер в селі немає. Жителі села користуються водою із криниць, яких дуже мало в селі і відчувається велика нестача води.

   Село розташоване в гористій місцевості. Від Авратинської плоскої підвищеності, північніше міста Купель відділяється вузький хребет, який складає водорозділ системи Дніпра і Південного Бугу. Цей хребет у Западинцях набирає  найбільшої висоти, приблизно 1201 фут над рівнем моря (це 380 метрів над рівнем моря)

  У селі знаходиться багато западистих ям, від яких, за місцевим поясненням, село отримало таку назву – Западинці. За походженням – село дуже давнє. Вперше воно як село, що входило у склад Кузьминської волості князя Костянтина Острозького, згадується в акті від 9 вересня 1517 року, в якому король Сигизмунд перший підтверджує передачу міста Красилова і Кузьминської волості (а село входило у її склад) польському королю Костянтину Івановичу Острозькому. А до того воно входило до складу Кременецького замку короля Олександра. Після смерті  князя Острозького село перейшло у володіння князів Заславських (про факт передачі згадується у судовому  акті від 20 липня 1546 року). У кінці 16 століття  і аж до 1620 року село знову переходить у володіння князів Острозьких. Після смерті князя Острозького село перейшло у володіння князя Олександра Янушевича Заславського. Пізніше село переходило у володіння князів литовських, воєвод Смоленських, пізніше - знову  польських князів. 

У 1589 році цілий кузьминський ключ маєтків Острозьких, а з ним і всі села, що йому належали, були спалені і знищені татарами.

У 1593 році наше село вдруге  було спустошене татарами. Про це йдеться у донесенні возних Криштофа Щуки і Станіслава Янковського Луцькому міському суду від 7 грудня 1601 року про огляд ними цих містечок і сіл  (село на той час входило до Луцького повіту Красної волості)

  Про навалу татарів говорить і такий факт: у 30-х роках ХХ (двадцятого) століття, орючи землю, сільський тракторист провалився у якийсь льох. Спеціальною експедицією було встановлено, що він збудований татарами (з 1672-1699 рік  Поділля знаходилось під владою   турків) - (Походження назв містечок і сіл Красилівщини Ю.Гжимайло) для зберігання зброї. Довгий час на березі річки  Бужок стояв камінь із написом, зробленим по-татарськи.

  У праці волинського історика Олександра  Цинкаловського  «Стара Волинь і Волинське Полісся» - Краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року», який був виданий у 1984 році у Канаді зазначається, що «у 1911 році за переписом населення у селі Западинці проживало 2616 жителів. Була двокласна школа. На території села працювало  чотири крамниці, серед них - горілчана крамниця. Працювало два водяні млини з річним помолом 260 000 пудів зерна. До великої земельної власності належало 155 десятин землі.

  У селі є церква во імʼя святих Первозваних Апостолів Петра і Павла, деревʼяна, мала, на тому ж церковному погості, при камʼяній Свято-Миколаївській церкві. У 1803 році оновлена, а 24 червня1804 року освячена. Алтарем повернена на південь і пофарбована в зелений колір. Церква  із залізними водостічними трубами. На ній три куполи, покриті білою жестю, із залізними золоченими хрестами»

Опрацьовуючи матеріали сайтів мережі інтернет, збираючи матеріали про наше село,   ми дізналися, що на території села виявлено залишки трипільської та черняхівської культури (урочище «Царина»). Біля Западинець – чотири кургани, один з яких 1843 року розкопано скарбошукачами. Знайдено червоноглиняний посуд, кістки оленя, кремʼяні шліфовані сокири. У 1868 році проводились розкопки кургану і знайдено скарб, у складі якого було 28 талерів (великі старовинні срібні монети, які вперше почали карбувати і Чехії у кінці 16 століття), 12 срібних монет 17 століття, два срібні персні і дві сережки. Відомі знахідки курганів - бронзові кельти – це різновиди бронзової сокири та мотики з втулкою на місці обуха.

  На початку ХІХ століття село стає одним з найбільших населених пунктів Кузьминської волості. Тут працює 10 вітряних і один водяний млин. Селяни займалися в основному землеробством. Мало хто з селян мав пасіку. На той час на селі налічувалось 10 таких селянських родин.

Хати в селян збудовані з дерева, обмазані глиною, покриті соломою, дверима на подвірʼя. На подвірʼї викопаний льох, зверху накритий соломою, був збудований і хлів.

  В кінці 19 століття в було селі волосне управління.  Працювала школа, цегельня, поштова станція. Перед першою світовою війною в селі налічувалось 15 магазинів, у яких торгували євреї. В центрі села стояла корчма із заїжджим двором. До цього часу Западинці були  найбільшим населеним пунктом Красилівщини за площею. (Красилівський вісник» 19 листопада 2020)

В селі була стара церква, однак невідомо коли і ким побудована. На  вхідних дверях видно було дату – 1736 рік. Пізніше на тому місці  була побудована нова камʼяна церква. Про історію нашої старої церкви ми розповімо окремо. Сьогодні зазначимо, що при церкві було відкрито церковно-приходську школу. На утримання школи кошти збирали з прихожан. Навчалися в цій школі 60 хлопчиків багатих селян. Навчалися і дівчатка, але мало. Щороку школа випускала до  десяти чоловік. Дитина в школі навчалася читати, писати, виконувати арифметичні дії. Бідняки не мали змоги навчати своїх дітей у школі.

  Ми розповіли вам історію села з матеріалів, які знаходяться в музеї школи і дізналися, як жили западинчани у ХХ столітті. Цю історію писали пошуковці школи під керівництвом Мормолюка Миколи Павловича, опрацьовуючи різні архівні матеріали, розпитували односельчан про події минулого.

У 1906 році у селі було 338 дворів і мешкало 2350 селян.

Селяни займалися землеробством, мали земельні наділи: «поєдинки» - віддалені земельні  наділи та «пішаки» - наділи біля господарства. Рідко  в кого обидві ділянки були разом. Поміщик Доморацький, маєток якого стояв у сторону Баглайок, мав 250 десятин землі. А такі підпанки як Косшовський, Лікастрова, Горохівський, Чумакевич мали по 50-60 десятин. Багато селян орендували в них землю або брали на обробіток за половину врожаю. Поміщик  і підпанки жорстоко експлуатували селян. Селяни  протестували, хоч цей протест носив стихійний характер. Так на Чумакевича вночі напали 13 селянських хлопців. Завдали шкоди його будинку, а його побили. Жорстоко розправилися із повстанцями. За вимогою Чумакевича в село увійшли  поляки. Всіх хлопців розстріляли на сільському цвинтарі.

Перша світова війна 1914 року принесла жителям села багато сліз і горя. Влітку 1914 року все чоловіче населення села Западинці, молодь 1908-го-1909-го років народження, залишивши невижаті хліба, під плач жінок і дітей, пішли воювати. З самого початку на фронт було забрано молодь, а пізніше і чоловіки старші 40-ка років. Бої на території села не проходили, тільки через село проходили війська. Майже все населення ходило копати окопи. Але копалися ті окопи тільки під нагаями урядників, а часом і вони не допомагали. Люди, особливо підлітки, тікали. Неодноразово втечі організовував  молодий хлопець Ткачук Іван, який потім став учителем. Фандуля Демʼяна, сільського лікаря, урядники мало не до смерті забили за те, що він надав медичну допомогу Ткачуку Івану, на тілі якого не залишилось жодного живого місця. 

В архівних матеріалах знайшли відомості про наших односельчан, які брали участь у Першій світовій війні війні . Це  Кирилішин Андрій Степанович і Касянчук Василь Андрійович, які були у званні фельдфебеля і мали нагороди – ордени і царські хрести. Портрет Касянчука Василя Андрійовича подарували в музей його родичі. У експозиції музею зберігається і копія сторінки реєстраційного госпітального журналу, до якого потрапив  Василь Андрійович після поранення.

Наш земляк Вербицький Станіслав (фото в шкільному музеї) був учасником партизанського руху проти німецьких військ 1917 року.

1917 рік. Звістка  про революцію докотилася і до нашого села. Селяни зібралися і пішли розправлятися зі своїм паном Доморацьким. З його стайні забрали коней, корів, з господарства – майно. Син Доморацького втік до Польщі. Підпанків Чумакевича, Рішневецького , Кустовського вислали з села. Бідняки раділи: в них появилися коні, плуги, борони, корови. В селі з бідноти утворився комнезам. Головою йог обув Нікіфор Болюх. В комітет входили Крокодило Юхим – міліціонер, Українець Михайло, Крокодило Корній. Це вони встановили Радянську владу в селі.

Але незабаром в село увірвалися петлюрівці і зброєю заставляли селян повернути панське добро. Комітет на чолі з Болюхом вів боротьбу з петлюрівцями. Петлюрівці намагалися зловити і вбити Болюха. Переховувався Болюх у Красилівському лісі. Саме там його оточили петлюрівці, по-звірячому били, привʼязали до дерева дротом, знущалися, а потім розстріляли. Смерть товариша ще більше згуртувала селян.

Куркуль Савчук Максим був радий бандитам, він приймав та пригощав їх у своїй хаті. «Пийте та їжте, та знайте, кого бити». …На ранок в селі з революційно настроєними селяними розправились бандити. Заарештували найбільш непокірних: Фещука Леоніда, Чайкуна Михайла, Кирилішина Антона, якого розстріляли.

Незабаром в село прийшли і денікінці. І вони залишили після себе сльози і пограбованих селян. Та незабаром  Щорс із своїми бійцями вигнав із села бандитів. В загін Щорса громити ворога  пішов наш земляк Матвійчук  Ахтамон.

У 1919 році  у селі вперше була створена комсомольська організація, яка нараховувала 5 членів. Комсомольці забирали хліб у куркулів (1920-1921 роки). Вони вивідували, де ворог ховає хліб, і забирали його для держави.

Коли почали створювати колгоспи, вони були одними з перших. Активним членом організації була Коломієць Олена Олександрівна, 1900 року народження. Вона відзначалась надзвичайною сміливістю. Вороги боялися цієї активістки, неодноразово замахувались на її життя. Одного разу вона брала участь у конфіскації хліба у куркулів, і увечері, коли поверталась додому, була поранена в шию, але залишилась живою, а ворог був затриманий і покараний.

Коли закінчилась громадянська війна, в селі проходять зміни. Вперше  організовується СОЗ – товариство спільного обробітку землі. Вступаючи в СОЗ, селянин здавав тяглову худобу, реманент. Земля не усуспільнювалась.  Селяни спільно оборобляли землю, а урожай розподіляли між собою. Кожен отримував стільки, скільки здав реманенту, худоби, враховувалося і кількість землі. 

Одним із перших членів ленінської комуністичної партії в селі був Стецюк Степан Микитович. (фото в шкільному музеї) Саме з його ініціативи в червні 1926 року в селі Западинці 29 бідняцьких сімей обʼєдналися в перше товариство спільного обробітку землі. Це обʼєднання стало зародком колгоспу імені Ілліча.

Пізніше у селі утворилося три «сози» - «Єднання» 1928 року, який обʼєднав вже 30 сімей селян-бідняків. Очолив його Чернишук.

Другий - «Чапаєв» нараховував 25 сімей і очолив його Дрозд Микола. У 1929 році – імені Ворошилова під керівництвом Свєнського Івана. Саме ці перші СОЗи вступили в боротьбу з куркулями, які всіляко намагалися зашкодити роботі товариств по обробітку землі. У нашому музеї збереглася світлина 1928 року членів колгоспу. 

Пізніше «Сози» обʼєдналися у два колгоспи. Умовною границею між ними була шосейна дорога. У 1931 році утворився колгосп імені Ілліча.

Матеріальна база була дуже примітивна: 16 коней, 8 свиней, 2 вівці, 2 вози, 4 плуги і декілька борін. Організував його Українець Степан. Контора колгоспу містилась у другій половині хати Педосюка Василя. Пізніше, у 1935 році, колгосп очолював Савишин. (фото в шкільному музеї)  У  1936 році головою колгоспу на загальних зборах було обрано  активіста колгоспного руху в селі Матвійчука  Максима, який очолював колгосп до 1949 року.  (фото в шкільному музеї)

По другу сторону шосейної дороги утворився колгосп імені Ворошилова, в який вступило спочатку 50 дворів. Першим головою колгоспу імені Ворошилова  був Мантач.  (фото в шкільному музеї)  Матеріальна база становила 12 корів, 8 коней. Через рік  в колгосп вступило вже 375 дворів. Вони мали 120 гектарів орної землі, 75 гектарів лугу, 200 коней, 400 овець, 120 корів, 400 свиней.   Колгосп потроху став розвиватися. Та куркулі, як могли, заважали вступові селян у колгоспи та розвитку самого колгоспу. Церковний староста Мостовʼюк Кузьма всіма силами намагався відговорити селян від вступу у колгоспи.  Бурківський, який керував колгоспом  пізніше, звʼязався з куркулями Паламарчуком Максимом, Скибою Петром, Мартинюком Борисом – і повів колгосп хибним шляхом. Коли селяни зрозуміли, що все йде не по тому руслу, вирішили зняти його з посади, але не встигли. Дізнавшись про це, він втік з села. А селяни обрали нового  голову – Коржа Сільвестра Порфировича. (фото в шкільному музеї)  У шкільному  музеї зберігається фото активістів колгоспного руху, в центрі сидить Корж Сильвестр Порфирович.

Активним учасником колективізації в селі був Сентюров Іван Михайлович.  (фото в шкільному музеї) 

У 1930 році в селі вже працювала сільська рада. Секретарем сільської ради   був Кирилюк В.О.  (фото в шкільному музеї)

          Обидва колгоспи успішно розвивалися. Докорінно змінилося життя колгоспників. Колгоспники трудилися над виконанням завдань першої і другої пʼятирічок. Зміцніла матеріальна база колгоспів, велику допомогу надавала Красилівська МТС. Колгоспи мали вже по трактору. Першим механізатором колгоспу імені Ілліча був Коломієць Григорій Васильович.  (фото в шкільному музеї) 

У середині тридцятих років колгосп розвивався: сіялися поля, розвивалося тваринництво. Головною культурою, яку вирощували колгоспи, був цукровий буряк. Передові ланки республіки розпочали змагання за високий збір урожаю цукрових буряків, по 500 центнерів з гектара. В Красилівському районі першою підняла свою ланку на боротьбу за 500 ц/га Андрощук Каатерина із колгоспу «Росія» села Кузьмин. Її підтримали односельчанки Марина Пилипчик і Текля Стецюк. Вони зібрали по 500 центнерів цукрових буряків з кожного центнера, за щ обули нагороджені орденом Леніна. В музеї зберігається фото пʼятисотинець. (Фото в шкільному музеї)

В селі Западинці ланкові колгоспу імені Ілліча Поліщук Параска, Герасимчук Наталка, Токарук Софія підтримали заклик до змагання. А в колгоспі  імені Ворошилова Матвійчук Ганна та Кізюн Катерина. З року в рік їх ланки давали урожай по 300 ц/га. Перехідний червоний прапор Красилівського району два роки тримала ланка Токарук Софії, а пізніше ланка Матвійчук Ганни (їх ланки давали більш, як  по 250 центнерів з гектара). Пізніше їх підтримала ланка Українець Одарки Семенівни (Фото в шкільному музеї) Це при тому, що обуло лише три трактори на два колгоспи, а посів вели вручну. 

  Не зважаючи на те, що не вистачало техніки, посіви велись вручну, колгоспники збирали високі врожаї зернових: по 14-15 центнерів з гектара. Тракторист Григорій Коломієць від Красилівської МТС (Фото в шкільному музеї)  У 1939 році був учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки.

У 1939-40-х роках колгосп імені Ілліча був записаний до Почесної книги. Головою колгоспу Ілліча на той час був Наральник Демʼян Маркович (Фото в шкільному музеї).

У колгоспі Ворошилова головував Поліщук Павло Антонович (1938-1939 роки). (Фото в шкільному музеї)

Власюк Іван Пилипович був одним із учасників виставки народного господарства у 1939 році (Фото в шкільному музеї)

І і ІІ пʼятирічки принесли колгоспникам      піднесення матеріального і культурного рівня життя. Назавжди в селян ліквідовано злидні. В колгоспах був добре оплачуваний трудодень. Колишні бідняки, наймити дорівнялися до становища заможних людей, здобули впевненість у завтрішньому дні. Знали, що їх матеріальний добробут залежить від кількості та якості праці.  

В обох колгоспах розвивалося тваринництво. Збудувалося три нових корівники. Ветерани колгоспних тваринницьких ферм Омелянюк Явдокія, що працювала в колгоспі 18 років дояркою, Ниник Ганна – пропрацювала 22 роки, розповідали про розквіт тваринництва в той час. Було збудовано три нових корівники. Праця на фермі для них та їх подруг  Харун Олени, Собчук Насті  була такою ж почесною справою як і юоротьба за високі врожаї. Їх імена були занесені у колгоспну «Книгу пошани»

Зміцніла і економіка села. Життя ставало заможнішим. Багато господарів почали будувати нові оселі, господарські будівлі. В колгоспі Ілліча збудували ще й кузню, столярну майстерню.  У колгоспі Ворошилова – зерносклад. Селяни багато уваги приділяли домашньому господарству.

Селяни мирно працювали, примножували здобутки. Село культурно розвивалося. Діти колгоспників безкоштовно навчалися у семирічній школі. До речі, у довоєнний період у школі навчалося до чотирьохсот учнів. Працював клуб, до якого два рази в тиждень приїжджала кінопересувка. Силами молоді та вчителів організовувалися концерти для колгоспників. Особливою популярністю в селі користувався драматичний гурток. Вчителі, жителі села, учні ставили пʼєси на різну тематику.

Діяла лікарня на 20 ліжок з пологовим відділенням. Головний лікар Сердюк І.Д. У селі було багато молоді і кожної неділі проводились різноманітні спортивні змагання: біг, велоспорт, взимку – лижний забіг. У 1941 році вдбувся перший випуск учнів 10 класу. Директором школи був Попов В.П.

22 червня 1941 рік.

Страшна звістка про віроломний напад на нашу країну блискавкою облетіла село. В понеділок 23 червня в центрі села зібрався стихійний мітинг. На мітингу виступили голова сільської ради Сентюров та директор школи Попов. Вони закликали до спокою і готуватись до боротьби з ненависним ворогом.

      23 червня 1941 року почалася мобілізація. Мобілізації підлягали військовозобовʼязані, які народились в 1905-1918 роках. Першим днем мобілізації вважали 23 червня. 1941 року. Із села до першого липня було призвано в армію понад 150 чоловік. А всього за роки війни з села мобілізували понад 450 чоловік. В добровольці записались ще 110 чоловік.

        Територію,яку займав теперішній Красилівський район ворог окупував з 6 по 12 липня 1941 року. Відступали  на захід бійці Першого Українського фронту, що перебували на той час у селі. Село було здано ворогу.  Жителі Западинець почули стукіт кованих чобіт німецьких солдатів, гавкання ворожих собак, гул німецьких танків 8 липня 1941 року. Цього дня біля села Баглайки 130 радянських воїнів вступили в нерівний бій з ворогом. Бій був короткий. Радянські солдати стояли насмерть і майже всі загинули. Сьогодні на тому місці стоїть памʼятний хрест.

Нові жорстокі порядки вводяться в селі. Партійна і комсомольська організації намагаються сховати  сільських активістів, не дати їх на розправу ворогу. Їх сімʼї   були відправлені в Полтавську область. Селяни прикладають багато зусиль, щоб зберегти запаси колгоспного зерна, сільськогосподарського реманенту. Так війна змусила Чернишука Панька (фото в музеї) поміняти сільськогосподарську техніку на військову. І, йдучи на фронт, він розібрав на запчастини  трактора, на якому працював у колгоспі і закопав всі частини і деталі в землю.

      Загальний порядок на окупованій території спочатку забезпечували військові, а з жовтня 1941 року проведено адміністративно-територіальне формування округу з центром в Антонінах. До його складу входили Антонінський, Красилівський та Базалійський райони. Почали діяти окружний комісаріат та жандармерія. Були створені німецька цивілдьна, а також місцева допоміжна адміністрація. Так в районі на чолі з головою, а в селі на чолі із старостою.

З перших днів нацисти ліквідували колгоспи, а замість них проголосили так звані громадські господарства. В Западинцях головою такого господарства був Орловський В.І., а старостою – колишній церковний староста - Слободенюк Антін. Поліцаями стали Мороз С.І. та Розуман Д.І. Саме вони примушували селян працювати від зорі до зорі, відбувати велику кількість повинностей, лагодити містки, розчищати дороги, різати дерева для польових кухонь. Крім них діяла поліція порядку і жандарми. Крім того, окупанти оподаткували селян численними  грошовими і натуральними податками. Селяни зобовʼязані були здавати велику кількість молока (навіть якщо не було корови, то платили податок) на сепараторний пункт (де була баня), мʼясо, яйця, сплачували податок на будинок, садибу, худобу, і навіть на собак. Продавати на базарі зерно, мʼясо, сало, молоко і молочні продукти, овчі, фрукти категорично заборонялося.

    Карателі чинили нечувані насилля, вбивства, грабежі. Як говорили старожили, найбільше набридали побори. З кожним приходом німецьких військових частин солдати вермахту заходили в кожну хату і забирали під дулом автомата чи пістолета все: кури, яйця, качки, свині. Вони шукали кругом: похлівах, горищах, не гребували нічим. Взимку часто всіх жителів навіть з малими дітьми, виганяли на мороз, а в хаті на постой ставали німці.

  Нацисти  вважали, що радянські люди здатні виконувати тільки фізичну роботу. Тому в перші ж дні було закрито всі навчальні заклади. Була закрита Баглаєцька початкова школа. В її приміщенні гітлерівці розташували пекарню.

        Западинська школа була розташована в кількох приміщеннях. В приміщенні старшої школи  німці відкрили ковбасний цех і пекарню. В іншому приміщенні ще працювала початкова школа, але і її закрили в травні 1942 року. У грудні 1941 року Розенберг видав спеціальну директиву, згідно якої всі учні, старше четвертого класу, повинні були використовуватись на різних роботах, а не вчитися у школі.

В Западинцях діяла лікарня. Вона обслуговувала німців та їх прислужників. Для жителів села через високу плату лікування було недоступне.

      Німці вимагали від призначених ними старост та бургомістрів списки осіб, що прибули на місце проживання після початку війни. Так  виявлялись радянські командири та бійці, які потрапили в оточення. Їх затримували, катували і відправляли у табори для військовополонених або розстрілювали. Але було багато випадків, коли жителі села переховували наших бійців, а потім споряджали в старенький одяг і частина з них добиралась до військових частин, а інша йшла в ліс до партизанів.

     Село стогнало від «нових» господарів. Сльози і горе залишали вони в господарствах селян. В кінці 1942 року крики і плач лунали не в одному дворі – німці відправляли людей в Німеччину. Але не всіх людей вдавалося вивезти. Багато з них тікали. По три і шість разів тікали  Фросевич Людмила та Вітюк Марія. Та не судилось Фросевич Людмилі залишитись в селі. На четвертий раз втечі ворог вспіймав її. Жорстоко побиту, під особливим наглядом вона була відправлена в Німеччину. Разом з нею – Розуман Єву, Коваля Федора, Токарук Софію.

      Велику допомогу і підтримку ворогу давали зрадники, запроданці села. Поскільки вони добре знали жителів села, ловили жінок і дівчат і передавали їх ворогу. Особливо виявилася підла душа Слободянюка Антона Марковича, який був головою правління. Він сам супроводив людей на збірний пункт у село Манівці. А звідти вагонами відправляли їх у Німеччину. Велику допомогу надавали Орловський, що був головою загального двору і Мороз Степан Максимович. Вони супроводжували людей аж у Німеччину.

    Німці спалили хату Кирилюка Василя, син якого втік в посадку від поліцаїв. А його сусід Мазурок Олексій і собі втік, але його одинока мама  Тодора Мазурок наробила лементу і хлопці повернулися. Їх разом із всіма вивезли у Німеччину. Всього із села було вивезено більш ста шестидесяти чоловік. Серед них 14-15-ти річні хлопці Гребенюк Іван, Кирилішин, Українець Ганна. З Красилівського району в Німеччину було вивезено 1936 чоловік, з Камʼянець-Подільської області – 117230 чоловік, з України впродовж 1941-42 років – 714 тисяч чоловік.

   Серед них і наші колишні вчителі Закордонець Іван Никонович, Зозуля Іван Оксентович, Ниник Марія Юхимівна. Вона потрапила на хутір Еменейм до жорстокого хазяїна, який знущався, бив, кривдив, як тільки міг. Це була його своєрідна помста радянській людині за те, що на східному фронті загинув його син.  Умови були настільки нестерпними, що вона в серпні того ж року втекла і потрапила до більш доброго хазяїна. Її сестра згадує «Не годували нас зовсім. Мусили збирати картопляне лушпиння на смітниках. А хто не встигав, той лишався голодним».

      Хоч село перебувало під німецькою владою, та думка про перемогу не залишала жителів. Хоч в селі не було партизанського загону, але були люди, які були звʼязані з партизанами. Серед них Долинний та Гаврилюк. Вони очолювали людей на боротьбу, допомагали тікати, щоб не потрапити в Німеччину. Вороги дізналися про дії Долинного і Гаврилюка: Долинного вбили, а Гаврилюку пощастило вижити. Він залишився живий і проживав після війни в Кузьмині. Підпільна група Вітюка Григорія Назаровича неодноразово побувала у Западинцях. Тут вони отримували підтримку жителів села продуктами, інколи зброєю, здобутою у німців, розповсюджували листівки.

Влад Гаврилюк Віра Павлівна (фото в музеї) пекла хліб і передавала партизанам, а її хата була явочною квартирою. Вона розповсюджувала листівки, надруковані на машинці, яка і донині зберігається у Красилівському краєзнавчому музеї.

За звʼязок з партизанами вона по звірячому була  закатована у Проскурівському гестапо у березні 1944 року.    Садовський Калістрат Пилипович (фото в музеї) працював залізничником і передавав дані про рух поїздів з німецькою технікою і живою силою ворога партизанам. Він допоміг зірвати відправку двох потягів з молоддю, що мала їхати до Німеччини. За звʼязок з партизанами  закатований у квітні 1942 року. Німці спочатку його жорстоко побили вдома, потім скривавленого гнали до сільської управи, били штахетами із цвяхами доки не забили до смерті. Тіло забитого закопали в купі гною й лише чере кілька днів дозолили рідним відкопати і захоронити.

     Жорстокістю і терором окупанти намагалися залякати наших людей. Село Баглайки облетіла звістка, що зерно, яке зберігається на складі, збираються вивести до району. За одну  ніч селяни переносили його по домівках і надійно сховали. Вранці староста Павліщук Остап із жандармами і солдатами віроломно обшукали всі господарства. В кого знайшли  зерно,  жорстоко побили і заставили занести на склад. Більше 35 чоловік побили так, що дехто так і не виходився.

       Гітлерівці ставили за мету знищити словʼянські народи.      В Западинцях було спалено 15 будинків. Особливо скаженіли нелюди у березні 1944 року. Під час відступу з села 8 березня 1944 року гітлерівці вбили тринадцятирічного хлопчину Івана Українця та ще 16 мирних жителів. Серед них Наума Більчука, Андрія Українця, Антона Матвійчука, Євдокима Українця, Марту Садовську, Максима Тетерука, Сидора Коломійця, Диментія Панченка, Демида Розумана. Але своє страшне нутро ворог показав, вбивши Євдокима Українця та йог осина Івана, запалили їх хату і трупи вкинули в полумʼя. Вони підозрювали їх в тому, що вони допомагали радянським  розвідникам, які в ніч на 8 березня проникли в село

14 березня 1944 року село було визволено.

Пам'ятки 
Біля села розташований Западинський заказник, в якому переважають хвойні насадження. У східній частині заказника зростають здебільшого листяні види дерев.

Відомі люди 
 Кондратюк Порфирій Якович — полковник Армії УНР

У селі народився Курко Олександр Петрович (1913 — 1995) — Герой Радянського Союзу.

Галерея

Примітки

Посилання 
 Погода в Западинцях 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району